Липуно́в — русская фамилия. Женская форма Липунова.

Известные носители 
 Липунов, Александр Яковлевич (1906 — 1962) — старшина, Герой Советского Союза.
 Липунов, Василий Георгиевич (1918 — 1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Липунов, Владимир Михайлович (род. 1952) — российский астрофизик, профессор МГУ, писатель-фантаст (под псевдонимом Владимир Хлумов).
 Липунов, Игорь Николаевич — заведующий кафедрой «Уральский государственный лесотехнический университет», заслуженный изобретатель Российской Федерации.

См. также